Сырдарьинский улус, Сыгнакское ханство — средневековое владение, занимавшие территории среднего течение Сырдарьи. Хан Золотой Орды Узбек назначил Тинибека ханом Сыгнака. После смерти Тинибека хан Золотой Орды Джанибек назначил Тениз-Буга из рода Кият эмиром Сыгнака. Многочисленные чингизиды были у Тениз-Буги фактически на положении рабов, а сам он сумел стать почти неограниченным правителем в приаральских степях. После смерти Бердибека Тениз-Буга пытался отделить подвластные ему земли от Золотой Орды, однако в 1361 г. был убит заговорщиками, во главе которых стоял тукатимурид Кара-Ногай. Съезд кочевой знати отказался признать сарайского хана и провозгласил создание независимого государства с центром в Сыгнаке. Первым правителем этого государства стал Карай-Ногай (1361—1364 гг.), после которого улусбеком стал его племянник Тоглы-Темир (1364—1368 гг.).

Улусбеков или правителей Сыгнака всегда называли ханами Сыгнака.

Сырдарьинский улус был уничтожен Тохтамышем.

Улусбеки и эмиры Сыгнака 
 Тинибек — ханом Сыгнака 1340—1342 гг
 Тениз-Буга — эмир Сыгнака 1342—1361 гг.
 Карай-Ногай — улусбек Сыгнака 1361—1364 гг.
 Тоглы-Темир, сын Сасы Букы — улусбек Сыгнака 1364—1368 гг.
 Мурад-ходжа, сын Сасы Букы — улусбек Сыгнака 1368—1369 гг.
 Кутлук-ходжа, сын Сасы Букы — улусбек Сыгнака 1369 г.
 Урус-хан — улусбек Сыгнака 1369—1377 гг.
 Тохтогу-хан, сын Урус-хана, улусбек Сыгнака 1377—1378 гг.
 Тимур Мелик-хан, сын Урус-хана, улусбек Сыгнака 1378—1379 гг.

См. также 
 Белая Орда
 Беленана
 Золотая Орда

История Казахстана
Административное деление Золотой Орды